Laskowski – polskie nazwisko. Osoby o tym nazwisku:
 Damian Laskowski (ur. 1980) – polski koszykarz zawodowy i raper
 Felicjan Laskowski (1814-1869) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji, właściciel ziemski
 Heliodor Laskowski (1898-1936) − polski oficer Marynarki Wojennej
 Ignacy Laskowski (1833-1871) – powstaniec styczniowy
 Jacek Laskowski (ur. 1967) – polski komentator sportowy
 Jan Laskowski (1872-1939) – ksiądz katolicki
 Jan Laskowski (1928-2014) – polski operator filmowy i reżyser
 Janusz Laskowski (ur. 1946) – polski piosenkarz
 Józef Laskowski (ur. 1953) – polski lekkoatleta specjalizujący się w biegach sprinterskich
 Józef Laskowski (ur. 1955) –  polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm IV kadencji
 Józef Laskowski (1900-1970) – polski lekarz onkolog
 Julian Laskowski (1922-1944) – powstaniec warszawski
 Kazimierz Laskowski (1850-1922) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji, właściciel ziemski
 Kazimierz Laskowski (1899-1961) – sportowiec, szermierz, bokser, medalista olimpijski, instruktor, trener i działacz, sędzia, oficer Wojska Polskiego
 Lesław Laskowski (ur. 1936) – polityk w PRL 
 Onufry Laskowski (1805-1889) − polski prowincjał franciszkanów
 Otton Laskowski (1892-1953) – polski historyk wojskowości
 Patryk Laskowski (ur. 1993) – polski futsalista
 Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946) – polski pisarz i tłumacz
 Roman Laskowski (1936-2014) – polski językoznawca
 Stanisław Laskowski (zm. 1661) – wojewoda płocki
 Tadeusz Laskowski (1901-1989) – polski inżynier , specjalista w dziedzinie przeróbki mechanicznej
 Tomasz Laskowski (ur. 1972) – polski siatkarz
 Wiesław Laskowski (ur. 1978) – polski fizyk
 Włodzimierz Laskowski (1886-1940) –  polski duchowny katolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Zygmunt Laskowski (1841-1928) – polski anatom

Przypisy